Список кантри-хитов №1 1984 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1984 году.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов №1 в США
 Лучшие синглы США 1984 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1984 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1984 году

Примечания

Литература 
 Whitburn, Joel. Top Country Songs 1944—2005 — 6th Edition. 2006.
 Whitburn, Joel. Top Country Singles, 1944 to 2001: Chart Data Compiled from Billboard’s Country Singles Charts, 1944—2001. — Record Research, 2002. 591pp.

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  – online version. 

Чарты Billboard 1984 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1984 года
1984 год в музыке США